Тепекуитлапа има више значења:

 Тепекуитлапа (Мистла де Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тепекуитлапа (Тевипанго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тепекуитлапа (Текила), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тепекуитлапа (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику